Alberto Antonini -  enólogo italiano. 
 Luca Antonini - futebolista italiano.
 Palazzo Antonini - residência urbana de Údine, Itália.
 Museu Arqueológico Antonini - museu da cidade de Nazca, Peru.